Campo (agricultura)
Campo (bioma) 
Campo (heráldica) — fundo do escudo

Ciências e tecnologia 
Campo (física)
Corpo (matemática)
Campo (ciência da computação)
Campo (sociologia) — conceito de teoria de Pierre Bourdieu

Topónimos

Portugal 
Freguesias
Campo (Viseu) — freguesia

Antigas freguesias
Campo (Barcelos)
Campo (Reguengos de Monsaraz)
Campo (Valongo)

Comunas da Itália 
 Campo Calabro — de Régio Calábria
 Campo di Giove — de Áquila
 Campo Ligure — de Génova
 Campo nell'Elba — de Livorno
 Campo San Martino — de Pádua
 Campo di Trens — de Bolzano
 Campo Tures — de Bolzano

Suíça 
Campo (Vallemaggia) — comuna do cantão Tessino
Campo (Blenio) — antiga comuna do cantão Tessino

Outros países 
Campo (Cabo Verde) — aldeia da ilha de São Nicolau
Campo (Córsega do Sul) — França
Campo (Colorado) — cidade dos Estados Unidos
Campo (Espanha) — município da província de Huesca

Desambiguações de ciências
Desambiguações de topônimos